Heidelbergse Catechismus, gereformeerd belijdenisgeschrift
Koolwaterstof, vooral in de context van luchtvervuiling
Eredoctoraat, (dr hc = doctor honoris causa)
Conducteur bij de Nederlandse Spoorwegen (afkorting voor hoofdconducteur)
Hoorcollege, college in het hoger onderwijs